Boeing Bird of Prey — экспериментальный самолёт, разработанный McDonnell Douglas / Boeing в 1990-х. Самолёт не получил индекса серии X, поскольку не являлся прототипом реального аппарата, а использовался только как тестовый стенд (технологический демонстрант) для отработки технологий невидимости stealth.

Название самолёта — отсылка на «Klingon Bird of Prey» — военный корабль от телесериала «Star Trek».

Развитие технологий невидимости началось в 1992 году в Phantom Works — специальном подразделением McDonnell Douglas. Позже это подразделение стало частью Boeing Integrated Defense Systems после слияния Boeing и McDonnell Douglas в 1997 году.

Первый полёт Boeing Bird of Prey был в 1996 году, и ещё 39 полётов были выполнены до закрытия программы в 1999-м. Boeing Bird of Prey разрабатывался, чтобы отработать технологии предотвращения радиотени, выработать концепцию геометрии корпуса, проверить активный камуфляж его поверхности. В частности аппарат имел специальное покрытие, способное поглощать радиоволны, менять цвет и отражающую способность для соответствия внешним условиям.

Boeing Bird of Prey рассекречен в апреле 2002 года.

Лётно-технические характеристики 
ИсточникиF-22 Raptor на сайте Lockheed Martin  . USAF, March 2009.

Технические характеристики 
 Экипаж: 1
 Длина: 14,22 м
 Размах крыла: 6,91 м
 Высота: 2,82 м
 Площадь крыла: 20,4 м²
 Максимальный вес взлёта: 3356 кг
 Силовая установка: 1 × Pratt & Whitney Canada JT15D-5C, 14,2 кН
 Максимальная скорость: 482 км/ч
 Потолок: 6100 м

См. также 
 Boeing X-45
 Phantom Works

Примечания

Ссылки 
 http://www.tactical-life.com/magazines/special-weapons/boeing-bird-of-prey/

Самолёты McDonnell
Проекты Phantom Works
Беспилотные самолёты США
Экспериментальные самолёты США
Появились в 1996 году в США